Centertown kan syfta på:

 Centertown, Tennessee
 Centertown, Missouri
 Centertown, Kentucky